Bethesda, (en hebreu: בית-חסדא, literalment: "Casa de Gràcia") originalment es referia a la Piscina de Bethesda a Jerusalem (en el Nou Testament de la Bíblia), també es pot referir a:
 Canadà:
 Bethesda (comtat de Simcoe), Ontàrio
 Bethesda (comtat del Príncep Eduard), Ontàrio
 Regne Unit:
 Bethesda (Gal·les)
 Estats Units:
 Bethesda (Maryland)
 Bethesda (Carolina del Nord)
 Bethesda (Ohio)
 Bethesda (Tennessee)
 Bethesda (Delaware)
 Miscel·lània:
 Bethesda Athletic FC de Bethesda, Gal·les
 Bethesda Naval Hospital (National Naval Medical Center) a Bethesda, Maryland
 Bethesda Orphanage de Savannah, Geòrgia
 Bethesda (metro de Washington) una estació del metro de Washington
 Bethesda Softworks, LLC, creadors de The Elder Scrolls sèries de videojocs i Fallout 3
 Batalla de Bethesda Church (Batalla de Totopotomoy Creek) durant la guerra civil nord-americana
 Bethesda Fountain al Central Park de Nova York
 The Angel of Bethesda, llibre escrit per Cotton Mather
 Bethesda system, cervicals
 Bethesda prayer centre a Karunya university, Tamil Nadu, INDIA
 Bethesda pool (més tard: Piekkola Spring) fonts naturals a Voipala, Sysmä, Finlàndia
 Hospital de Bethesda Yogyakarta, hospital privat a Yogyakarta, Indonèsia